Кавалир () — фамилия и топоним.
 Кавалир — административно-территориальный округ в штате Северная Дакота, США.
 Кавалир-Смит, Томас (1942—2021) — английский биолог-эволюционист, профессор эволюционной биологии в Оксфордском университете.